Василий Иванович Мокан (; род. 19 апреля 1985 года, Львов) — украинский политолог, кандидат политических наук. Народный депутат Украины IX созыва.

Постоянный Представитель КМУ в Верховной Раде.

Биография 
Окончил  Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность «Политология»).

В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Эффективности избирательных технологий в современном электоральном процессе». Выпускник магистерской программы из государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Мокан является соучредителем и заместителем директора консалтинговой компании Ukrainian Politconsulting Group. Работал политическим консультантом на общенациональных и местных избирательных кампаниях с 2004 года, специализируется на аналитическом и медийном направлениях.

Политическая деятельность 
В 2015 году он был кандидатом в депутаты Киевского облсовета от БПП. Помощник-консультант народного депутата Украины Артура Палатного.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 103 в списке. На время выборов: заместитель директора ООО «Украинская Политконсалтинговая Группа», беспартийный. Проживает в с. Крушинка Васильковского района Киевской области.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Васильковский район
Выпускники философского факультета Киевского университета
Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Политические консультанты Украины
Помощники народных депутатов Украины VII созыва
Помощники народных депутатов Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»